Puzzle steht für:
 Puzzle, Legespiel
 Puzzle (Magazin), Kulturmagazin im Bayerischen Fernsehen
 Puzzle (2018), US-amerikanischer Film

Sonstiges:
 Puzzle Islands, Inselgruppe vor der Danco-Küste, Grahamland, Antarktika